Олекса́ндр Петро́вич Снітко́ ( — ) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1971 року в селі Гранітне (Малинський район, Житомирська область). Закінчив гранітнянську ЗОШ.

В часі війни мобілізований у першій половині 2014-го: після року служби повернувся додому. 26 лютого 2016 року підписав контракт; молодший сержант, військовослужбовець 59-ї окремої мотопіхотної бригади — водій.

10 вересня 2016-го загинув опівдні внаслідок нещасного випадку під час несення служби поблизу міста Соледар.

13 вересня 2016 року похований в смт Гранітне.

Був розлучений, без батька лишилася донька 2003 р.н.

Нагороди та вшанування 
 указом Президента України № 161/2017 від 13 червня 2017 року «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» — нагороджений медаллю «За військову службу Україні» (посмертно)
 8 травня 2017 року на фасаді Гранітнянської ЗОШ відкрито та освячено меморіальну дошку Олександру Снітку.

Примітки

Джерела 
 Снітко Олександр Петрович  // Книга пам'яті полеглих за Україну

Уродженці Малинського району
Померли в Бахмутському районі
Поховані в Малинському районі